Beautiful People peut désigner :

Cinéma 

 , comédie britannique de Jasmin Dizdar, sorti en 1999.

Série télévisée 

 Beautiful People, série télévisée américaine créée par Michael Rauch et diffusée entre le  et le  ;
 Beautiful People, série télévisée britannique créée par Jonathan Harvey et diffusée entre le  et le .

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique formé en 1990.

Album 

 , album des New Seekers ().

Chanson 

 , chanson d'Australian Crawl (1979) ;
 Beautiful People, chanson de  (1990) ;
 , chanson des Pet Shop Boys (2009) ;
 , chanson de Chris Brown (2011) ;
 Beautiful People, chanson de Carolina Liar (2011) ;
 Beautiful People, chanson de Cher Lloyd (2011) ;
 Beautiful People, chanson d'Ed Sheeran featuring Khalid (2019).

Sport 
 Beautiful People, une équipe de catcheuses.

Voir aussi